Saxby steht für:

 Saxby (Leicestershire), Dorf in Leicestershire, Vereinigtes Königreich
 Saxby (Lincolnshire), Dorf in Lincolnshire, Vereinigtes Königreich
 Saxby (Vormsi), Dorf auf Vormsi, Estland
 Saxby-Pass, Gebirgspass im Viktorialand, Antarktika
 Saxby Range, Gebirge im Viktorialand, Antarktika

Saxby ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Saxby (1616–1658), britischer Puritaner 
 Henry Saxby (1836–1873), britischer Ornithologe
 John Saxby (* 1925), britischer Kinderbuchautor
 Kerry Saxby-Junna (* 1961), australische Geherin
 Tamika Saxby (* 1993), australische Squashspielerin